Eigler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eigler (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Donald M. Eigler (* 1953), US-amerikanischer Physiker
 Florian Eigler (* 1990), deutscher Freestyle-Skisportler
 Friedrich Eigler (* 1940), deutscher Schriftsteller und Hochschullehrer
 Friedrich Wilhelm Eigler (* 1932), deutscher Hochschullehrer für Chirurgie in Essen
 Gerhard Eigler (1900–1975), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer

 Ulrich Eigler (* 1959), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Eichler